George McBeath (1740-1812), homme politique canadien ;
 Tom McBeath (né en 1958), acteur canadien ;
 William McBeath (1856-1917), footballeur écossais.